Pułki dragonów noszące muner 13:

 13 Pułk Dragonów Cesarskiej i Królewskiej Armii
 13 Pułk Dragonów Spadochronowych Armii Francuskiej
 13 Kargopolski Pułk Dragonów (1882-1907) Armii Imperium Rosyjskiego
 13 Pułk Dragonów im. Generała Marszałka Polnego Hrabiego Münnicha odznaczony Wojskowym Orderem  (1709-1917) Armii Imperium Rosyjskiego